Quinto Marcio Re (pretore) nel 144 a.C.
 Quinto Marcio Re (console 118 a.C.)
 Quinto Marcio Re (console 68 a.C.)